Die World Series 1989 war die 86. Auflage des Finals der Major League Baseball zwischen den beiden kalifornischen Teams Oakland Athletics, dem Champion der American League, und den San Francisco Giants, dem Meister der National League. Die Serie startete am 14. Oktober und endete am 28. Oktober 1989. Sieger der Best-Of-Seven Serie wurden die Oakland Athletics durch einen klaren 4:0 Sweep.

In Erinnerung geblieben ist die World Series 1989 vor allem durch eine zehntägige Unterbrechung, nachdem sich kurz vor Beginn des dritten Spiels das Loma-Prieta-Erdbeben ereignete, das stärkste Beben in der Region seit dem großen Beben von 1906. Sie ist deshalb heute in den USA vor allem unter dem Namen „Earthquake Series“ bekannt.

Da beide Teams aus der Metropolregion San Francisco Bay Area stammen, bekam die World Series ursprünglich den Untertitel „Battle of the Bay“. Die bis dahin letzte World Series mit Teams aus derselben Stadt bzw. Region hatte 1956 in New York zwischen den Yankees und den Brooklyn Dodgers stattgefunden. Die nächste und bislang letzte Subway Series fand 2000 zwischen den Yankees und den New York Mets statt.

Als MVP der World Series wurde Oaklands Pitcher Dave Stewart ausgezeichnet, der bei zwei Starts zwei Siege erzielen konnte.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 14. Oktober 1989 im Oakland-Alameda County Coliseum in Oakland

Spiel 2 
Sonntag, 15. Oktober 1989 im Oakland-Alameda County Coliseum in Oakland

Loma-Prieta-Erdbeben 

Spiel 3 war eigentlich für den 17. Oktober angesetzt. Das Match sollte um 17:15 Uhr beginnen, doch um 17:04 Uhr ereignete sich ein Erdbeben in der Bucht, welches eine Stärke von Ms 7,1 erreichte. Zu diesem Zeitpunkt war Broadcaster ABC bereits auf Sendung und analysierte gerade Spiel 2. Die Szene wird heute noch häufig in Highlightshows in den USA gezeigt und ist berühmt für das Zitat:

Nach dem Beben wurden die Rettungskräfte zum Großteil durch ein Prallluftschiff koordiniert, das eigentlich zur TV-Übertragung des Spiels über dem Gebiet fuhr.

Zehn Tage nach dem Beben, am 27. Oktober 1989, wurde das Spiel nachgeholt. Die zehntägige Unterbrechung war die längste in der Geschichte der World Series. Aus Respekt vor den Opfern des Bebens wurde dem späteren Sieger aus Oakland untersagt, den Erfolg, wie traditionell üblich, mit Champagner zu feiern.

Spiel 3 
Freitag, 27. Oktober 1989 im Candlestick Park in San Francisco

Spiel 4 
Samstag, 28. Oktober 1989 im Candlestick Park in San Francisco

Einzelnachweise 

1989
Baseball 1989
Sportveranstaltung in Oakland
Sportveranstaltung in San Francisco
Oakland Athletics
San Francisco Giants